obitelj
 porodica (taksonomija)